Jméno Zmožek má více nositelů:
 Jiří Zmožek, český skladatel populární hudby, hudebník, zpěvák a textař
 Marcel Zmožek, český textař, skladatel a zpěvák (syn Jiřího Zmožka)